Чемпионат мира по самбо 2022 года проходил 11-13 ноября в городе Бишкек (Киргизия). Сборные команды России и Белоруссии выступали под флагом Международной федерации самбо (ФИАС). Команда Франции не подвергалась никаким санкциям, но также выступала под флагом ФИАС.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Ноябрь 2022 года
Международные спортивные соревнования в Бишкеке
Соревнования по самбо в Киргизии